Hermandad de los Estudiantes puede referirse a:
Hermandad estudiantil

Cofradías

 Hermandad Sacramental de la Santa Cena y María Santísima del Dulce Nombre, de Ciudad Real.
 Hermandad del Santo Cristo de la Universidad, Nuestra Señora de la Presentación y Santo Tomás de Aquino, de Córdoba.
 Hermandad del Stmo. Cristo de la Expiración, Ntra. Sra. de los Dolores y Ntro. Padre Jesús Nazareno de la Misericordia, conocida como Hermandad de los Estudiantes, de Écija.
 Muy Ilustre y Universitaria Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Sangre, (Los Estudiantes), de Huelva.
 Ilustre y Franciscana Cofradía del Santísimo Cristo de las Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas, conocida como los Estudiantes, de Jaén.
 Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón, María Santísima Inmaculada, Madre de la Iglesia y Arcángel San Miguel, la Hermandad de los Estudiantes de Madrid.
 Hermandad del Santo Cristo Coronado de espinas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza de Málaga.
 Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, conocida como Hermandad de los Estudiantes, de Salamanca.
 Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima Hermandad y Archicofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Angustia, conocida como Los Estudiantes, de Sevilla. 
 Real, Ilustre, Concepcionista y Universitaria Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora del Amor y la Esperanza de la Almería.